Chilien peut désigner : 
 L'habitant du Chili ; 
 L’espagnol chilien, variante d'espagnol parlée sur le territoire du Chili ;
 Le cheval chilien est une race de chevaux de selle originaire du Chili ;
 La culture du Chili.

Voir aussi 
 Cuisine chilienne